District Soenzjenski (Ingoesjetië)
 District Soenzjenski (Tsjetsjenië)